1 E3 je lahko:
 celo število - 1000
 šahovska otvoritev - 1.e3, Van 't Kruijsova otvoritev

Glej tudi 
 1 E3 m
 1 E3 m²